Molekulska formula -{C8H18}- se može odnositi na:

 Oktan (-{n}--oktan)
 2-Metilheptan
 3-Metilheptan
 4-Metilheptan
 3-Etilheksan
 2,2-Dimetilheksan
 2,3-Dimetilheksan
 2,4-Dimetilheksan
 2,5-Dimetilheksan
 3,3-Dimetilheksan
 3,4-Dimetilheksan
 3-Etil-2-metilpentan
 3-Etil-3-metilpentan
 2,2,3-Trimetilpentan
 2,2,4-Trimetilpentan (izooktan)
 2,3,3-Trimetilpentan
 2,3,4-Trimetilpentan
 2,2,3,3-Tetrametilbutan